

Astronomia
 113P/Spitaler – cometa periodica

Persone
 Anton Spitaler – orientalista tedesco
 Georg Spitaler – cantante e musicista country italiano
 Karl Spitaler – architetto italiano